Ву́лиця Василя́ Симоне́нка — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Боярка
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Дніпро
 Вулиця Симоненка — вулиця в місті Дрогобич
 Вулиця Симоненка В. — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Київ
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Коломия
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Кременчук
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Львів
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Одеса
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Тернопіль
 Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Черкаси
Вулиця Василя Симоненка — вулиця в місті Вишгород 
 Провулок Василя Симоненка — провулок в місті Первомайськ